Křen může být:
 
 křen – rod rostlin Armoracia 
 křen selský (Armoracia rusticana) aromatická zelenina, jejíž nastrouhaný kořen se používá k dochucování pokrmů
 křen velkoplodý (Armoracia macrocarpa) chráněná rostlina
 ve spojení jako křen vyjadřuje říznost, či říz (pivo jako křen)
 křen – společník mladé dvojice, který dělá nepříliš vítaný doprovod jednomu z partnerů

příjmení osob
 Ivo Křen (* 1964) – český grafik
 Jan Křen (1930–2020) – český historik
 Karel Křen (literární pseudonym) – moravský kněz, spisovatel a humorista (1861–1907)
 Mikuláš Křen (* 1972) – český herec

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Křenová (1874–1944) – česká novinářka a feministka, zakládající členka KSČ

Více o příjmení Křen.

křestní jméno osob
 Chřen – křestní jméno, které se vyskytuje v 11. až 15. století (později přepisované i jako Křen)

příjmení postav
 sedlák Křen – hlavní postava opery Aloise Háby Matka

Související články 
 Křenek (rozcestník)
 Křenovka (rozcestník)
 Křenov (rozcestník)
 Křenovice (rozcestník)

Externí odkazy